Aïn Témouchent kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Aïn Témouchent (provins), 
 Aïn Témouchent (ort), provinshuvudstad, 

Robotskapade Algerietförgreningar